Perales del Alfambra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Perales del Alfambra (ort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Perales del Alfambra (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar